Кубок Азии 2000 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это 12-й по счету Кубок Азии. Финальный турнир проходил в Ливане с 12 октября по 29 октября 2000 года.

Отборочный турнир 

Обладатели путёвок
  — получил путёвку автоматически, как хозяин турнира.
  — получила путёвку автоматически, как действующий чемпион.
 
 
 
  Ирак

Стадионы

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Отбор лучших

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Призы 
Лучший игрок
  Хироси Нанами

Лучший бомбардир
  Ли Дон Гук — 6 мячей

Лучший защитник
  Рюдзо Мориока

Лучший вратарь
  Цзян Цзинь

Приз справедливой игры
 

Символическая сборная

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 2000 на RSSSF
 

Кубки Азии по футболу
Футбол в Азии в 2000 году
Октябрь 2000 года
Международные спортивные соревнования в Ливане
2000 год в Ливане